O VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo, é uma associação civil sem fins lucrativos que implementa ações, estudos e projetos visando a promoção humana de mulheres, crianças e jovens.

Fundado na Itália em 1987, o VIDES foi reconhecido como “ONG idônea para a cooperação e o desenvolvimento”, conquistando em 2003, assento consultivo junto à ONU – Organização das Nações Unidas.

No Brasil, o VIDES (traduzido para Voluntariado Internacional de Desenvolvimento e Educação Social do Brasil), iniciou suas atividades em 1994 na cidade de Belo Horizonte, estando hoje,  presente nos estados e regiões de: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Região Sul (Paraná – Santa Catarina – Rio Grande do Sul) e Mato Grosso.

Entre outras atividades o VIDES Brasil oferece capacitação teórica e prática para o voluntariado transformador, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio propostos pela ONU.

Ligações externas
VIDES Internazionale

Associações internacionais